

Patronyme

 François Ménissier, (1961- ), est un organiste français.
 Joseph-Constant Ménissier, (1808-1864), fut un peintre religieux français.
 Liliane Ménissier, (1960- ), est une athlète française.
 Thierry Ménissier, (1964- ), est un philosophe français.

Homonymie
Homonymie de patronyme